Las Piedras puede referirse a los siguientes topónimos:

 Las Piedras (Bolivia), pueblo del departamento de Pando (Bolivia).
 Las Piedras (Morelos), poblado del estado de Morelos (México).
 Las Piedras (Nicaragua), poblado del departamento de Rivas (Nicaragua).
 Las Piedras (Perú), poblado de la región Madre de Dios (Perú).
 Las Piedras (Puerto Rico), municipio de Puerto Rico.
 Las Piedras (Uruguay), ciudad del departamento de Canelones (Uruguay).
 Las Piedras (Paraguaná), pueblo de la península de Paraguaná, en el estado Falcón (Venezuela).

Además, puede hacer referencia a:

 Las Piedras (banda), banda argentina.
 Las Piedras (EP), EP del cantautor chileno Gepe.
 Batalla de Las Piedras (1811).